Руджинешть () — комуна в Румунії, у повіті Вранча.
 Руджинешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Руджинешть.
 Руджинешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Хангу.